Ромола Гари (; 6. август 1982) британска је глумица рођена у Хонгконгу. Позната је по улогама у филмовима Чудесна милост, Покајање и Славна '39. Такође је играла главне улоге у Би-Би-Си-јевим серијама Ема и Сат, које су јој донеле две номинације за Златни глобус за најбољу глумицу у мини-серији или ТВ филму.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Британске глумице
Биографије живих особа